Das Dameneinzel der Australian Championships 1929 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Daphne Akhurst, die das Finale erneut erreichte und Louie Bickerton mit 6:1, 5:7 und 6:2 bezwang. Für sie war es der vierte Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1929